Igor Sijsling e Tim van Rijthoven erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Dan Added e Albano Olivetti hanno sconfitto Victor Vlad Cornea e Luis David Martínez con il punteggio di 3-6, 6-1, [12-10].

Teste di serie 

  Victor Vlad Cornea /  Luis David Martínez (finale)
  Dan Added /  Albano Olivetti (campioni)

  Arjun Kadhe /  Piotr Matuszewski (semifinale) 
  Boris Arias /  Federico Zeballos (semifinale)

Wildcard 

  Miguel Cejudo /  Paul Valsecchi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Diputación Ciudad de Pozoblanco 2022